Bătălia de la Stănilești se poate referi la una din bătăliile care a avut lângă Stănilești:

 Bătălia de la Stănilești (1711)
 Bătălia de la Stănilești (1770)

Dezambiguizare